Farkas Aladár (1898–1979) író, újságíró
Farkas Aladár (1874–1949) magyar sportlövő
Farkas Aladár (1909–1981) szobrászművész